OBL steht für:
 Obol Basketball League, vorheriger Name der Basketligan, der schwedischen Profi-Basketballliga
 Militärflugplatz Zoersel-Oostmalle (IATA-Code), Malle (Belgien), Provinz Antwerpen, Belgien

obl steht für:
 Oblo (ISO-639-3-Code), eine Adamaua-Sprache

Siehe auch:
 ÖBL

Abkürzung